Rohnau bezeichnet

 die Ortschaft Trzciniec, Gemeinde Bogatynia, Polen; siehe Trzciniec (Bogatynia)
 die Ortschaft Wieściszowice, Gmina Marciszów, Polen
 die Burg Rohnau am Neißetal, siehe Burg Ronow

Siehe auch:
 Ronau